Medibank International Sydney 2010 (kobiety)
 Medibank International Sydney 2010 (mężczyźni)